

Carriera

Club 
Il 1º luglio 2016 viene acquistato a titolo definitivo per 1,1 milioni di euro dalla squadra francese del , con cui firma un contratto quadriennale con scadenza il 30 giugno 2020.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni